Bosznia-Hercegovina
Blatuša, falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Blatuša, falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében